Numberphile kan syfta på:

 Numberphile, kanal på YouTube om matematik
 Numberphile2, systerkanal till Numberphile
 The Numberphile Podcast, systerprojekt till Numberphile